Gül est un mot que l’on trouve dans plusieurs langues. C’est notamment un prénom musulman épicène et un nom de famille :

Prénom 
 Gul Mohammed (1957-1997) homme le plus petit du monde.

Nom de famille 

 Hamid Gul (1936) général à la retraite de l'armée pakistanaise ;
 Abdullah Gül (1950),  président de la république de Turquie ;
 Erdem Gül (1967), journaliste turc ;
 Lale Gül (1997-), écrivaine néerlandaise d'origine turque ;
 Mir Zaman Gul (1967), joueur de squash pakistanais.

Dans l’antiquité et le Moyen Âge, on trouve aussi Gul en Europe :
 Meirchion Gul, roi breton du  ;
 comme abréviation de Guillaume ;

Gül ()  est un mot persan puis turc signifiant « rose » (la fleur). Il est alors généralement utilisé comme prénom féminin. On le retrouve dans le style Gul-i-bulbul (rose et rossignol) ou le parc Gülhane (litt. parc de la roseraie).

Gul est un mot danois, norvégien, et suédois qui signifie jaune.

Dans l’univers de Fiction de Star Trek, gul est un rang militaire cardassien équivalent à celui de capitaine de vaisseau.

Prénom turc
Prénom féminin
Homonymie de patronyme turc